

Patronyme 

 Jacques-Antoine Soldini (1718-1775), chanoine français, confesseur du roi Louis XVI ;
 Felice Soldini (1915-?), footballeur international suisse ;

 Giovanni Soldini (1966-) navigateur italien ;
 Jean Soldini (1956-) philosophe et historien franc-suisse de l'art ;
 Mario Soldini (1913-1993) personnalité politique suisse ;
 Silvio Soldini (1958-) réalisateur de cinéma italien.

Toponyme 

 Refuge Elisabetta Soldini Montanaro, refuge italien du val Vény.